Sukahaji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukahaji (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 108,29), Jawa Barat, 
 Kecamatan Sukahaji, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Sukahaji (administrativ by i Indonesien, lat -6,32, long 108,02), Jawa Barat, 
 Desa Sukahaji (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 107,87), Jawa Barat, 
 Desa Sukahaji (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 107,38), Jawa Barat, 
 Desa Sukahaji (administrativ by i Indonesien, lat -6,66, long 107,32), Jawa Barat, 
 Kelurahan Sukahaji, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Sukahaji (administrativ by i Indonesien, lat -6,32, long 107,62), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar